

Каракумський сільський округ — адміністративна одиниця, Аральський район, Кизилординська область
 Каракумський сільський округ — адміністративна одиниця, Ордабасинський район, Туркестанська область

Дивись також 
 Каракум